Фора

 Фора — начальное преимущество, намеренно предоставленное одной из сторон в соревновании, чтобы уравнять шансы на победу при разных силах и возможностях соревнующихся.
 Фора  —  ставка с корректировкой, которая может быть отрицательной или положительной. Отрицательная фора — на фаворита, положительная — на аутсайдера.
 Phora — род мух или двукрылых насекомых (Diptera), принадлежащий к семейству Phoridae.
 «Фора» — украинская торговая сеть основанная в 2002 году.
 ФОРА — Аргентинская региональная рабочая федерация  (сокр. от исп. Federación Obrera Regional Argentina, FORA).

Топонимы 
 Фора — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.